Halsband  bezeichnet:

 Halsband, ein meist ledernes oder aus Metallgliedern gefertigtes Band, das hauptsächlich zur Fesselung verwendet wird, aber auch als Symbol der Fesselung
 Halskette, einen Schmuck, der um den Hals getragen wird, insbesondere einen Choker

Siehe auch:
 Das Halsband, Roman von Hedwig Courths-Mahler
 Sherlock Holmes und das Halsband des Todes, Sherlock-Holmes-Film
 Das Halsband der Königin, Roman von Alexandre Dumas d. Ä.
 Das Halsband der Königin (2001), Spielfilm
 Das Halsband der Geschichten, Kinderbuch von Amma Darko
 Das Halsband der Taube, Begriffsklärung
 Collar, Begriffsklärung